Чемпионат Германии по фигурному катанию () — ежегодное соревнование по фигурному катанию среди германских фигуристов. На турнире определяются чемпионы страны в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду. Последние годы соревнования проходят одновременно среди трёх возрастных групп: новички, юниоры и «взрослые».

История 
Первый чемпионат Германии был проведён в 1891 году в Мюнхене. Соревновались на этом турнире только мужчины. В первые годы чемпионаты проводились совместно среди спортсменов Германии и австрийской части Австро-Венгрии. Второй немецкий чемпион Георг Захариадес, например, был из Вены, так же как и Густав Хюгель, выигрывавший чемпионат в 1894 году.

Первые соревнования спортивных пар были проведены в 1907 году в Альтоне (ныне — один из районов Гамбурга), а среди женщин-одиночниц в 1911 году Оломоуце (ныне — территория Чешской республики). Танцы на льду впервые вошли в программу чемпионатов в 1950 году.

С 1949 по 1990 год Восточная и Западная Германия проводили отдельные национальные чемпионаты. В Западной Германии чемпионы назывались «чемпионами Германии», в то время как в Восточной титул был — чемпион ГДР (). Поэтому, призёры чемпионатов Восточной Германии перечислены в статье чемпионат ГДР по фигурному катанию.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 

 2008 год — Результаты
 2009 год — Результаты
 2010 год — Результаты
 2021 год — Результаты
 2022 год — Результаты
 2023 год — Результаты

Фигурное катание в Германии